Кливленд Индианс в сезоне Главной лиги бейсбола 2004 года. По итогам регулярного сезона команда заняла 3 место в своём дивизионе, выиграв 80 матчей в 162 проведённых играх. В плей-офф команда не попала.

Регулярный сезон

Положение в дивизионе 
 В = Побед; П = Поражения; П% = Процент выигранных матчей; ОН = Очков набрано; ОП = Очков пропущено

Матчи

Апрель 

 Игр: 22
 Выигрышей: 9
 Поражений: 13
 Процент побед: 40.91
 Очков набрано: 121
 Очков пропущено: 137

Май 

 Игр: 26
 Выигрышей: 13
 Поражений: 13
 Процент побед: 50
 Очков набрано: 136
 Очков пропущено: 140

Июнь 

 Игр: 28
 Выигрышей: 15
 Поражений: 13
 Процент побед: 53.57
 Очков набрано: 156
 Очков пропущено: 139

Июль 

 Игр: 28
 Выигрышей: 16
 Поражений: 12
 Процент побед: 57.14
 Очков набрано: 164
 Очков пропущено: 160

Август 

 Игр: 29
 Выигрышей: 14
 Поражений: 15
 Процент побед: 48.28
 Очков набрано: 160
 Очков пропущено: 143

Сентябрь 

 Игр: 26
 Выигрышей: 12
 Поражений: 14
 Процент побед: 46.15
 Очков набрано: 108
 Очков пропущено: 126

Октябрь 

 Игр: 3
 Выигрышей: 1
 Поражений: 2
 Процент побед: 33.33
 Очков набрано: 13
 Очков пропущено: 12

Ссылки 
 Официальный сайт МЛБ 

Сезоны Кливленд Индианс
МЛБ в сезоне 2004